Cystodictyonidae är en familj av mossdjur. Cystodictyonidae ingår i ordningen Cystoporida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cystodictyonidae finns 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cystodictyonidae